Кэллоуэй (, ) — фамилия и топоним.
 Кэллоуэй, Кэб (1907—1994) — американский джазовый певец и шоумен.
 Кэллоуэй, Роб (род. 1969) — американский боксёр-профессионал.
 Кэллоуэй, Эрл (род. 1983) — американский профессиональный баскетболист.

Составные фамилии 
 Белл Кэллоуэй, Ванесса (род. 1957) — американская актриса.

Топонимы 
 Кэллауэй () — административно-территориальный округ в штате Миссури, США.
 Кэллоуэй () — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.
 Каллауэй (город, Миннесота) () — город в округе Бекер, штат Миннесота, США.
 Каллауэй (тауншип, Миннесота) () — тауншип в округе Бекер, Миннесота, США.